El término Shannon es un anglicismo procedente de la palabra "Sionainn" o "Sionna" del gaélico, que puede traducirse como "pequeño pero sabio".

Geografía 

Irlanda
 Shannon, cauce fluvial (río) más largo del país;
 Shannon, localidad cercana al río de mismo nombre en el condado de Clare;
 Aeropuerto Internacional de Shannon, aeropuerto cercano a la localidad;
 Shannon Free Zone, parque empresarial cercano al aeropuerto;
 Shannon R.F.C., equipo de rugby, de la ciudad de Limerick;
 Shannonbridge, localidad en el condado de Offaly, donde se localiza el puente más viejo sobre el río Shannon;

Estados Unidos de América
 Shannon, localidad de Georgia;
 Shannon, localidad de Illinois;
 Shannon, localidad de Mississippi;
 Shannon, localidad de Carolina del Norte;
 Shannon County, condado de Missouri;
 Shannon County, condado de Dakota del Sur;

Canadá
 Shannon Falls Provincial Park en British Columbia; 
 Shannon Blanshard en Mississauga, Ontario;
 Shannon in Canada

Australia
 Shannon, en Tasmania;
 Parque nacional Shannon, parque natural;

Personas 

Con apellido Shannon
 Claude Elwood Shannon, ingeniero eléctrico y matemático estadounidense;
 Del Shannon, cantante de rock;
 Frederick A. Shannon;
 James Shannon, político estadounidense;
 James Jebusa Shannon, pintor;
 Paul Shannon, presentador de televisión;
 Terry Shannon, computer technology journalist;
 William V. Shannon, former editor of the New York Times;
 David Shannon, autor;
 Marcos Shannon, artista plástico;

Con nombre propio Shannon
 Marty Wilde, seudónimo Shannon, nombre real Reginald Leonard Smith;
 Shannon, cantante con nombre real Brenda Shannon Greene;
 Shannon, cantante surcoreana;
 Shannon Elizabeth, actriz estadounidense;
 Shannon Holtzapffel, bailarín;
 Shannon Hoon, cantante;
 Shannon Leto, batería de la banda estadounidense 30 Seconds to Mars;
 Shannon Moore, luchador profesional;
 Shannon Noll, cantante de rock australiano;
 Shannon Rutherford, personaje de ficción de la serie Lost (Perdidos);
 Shannon Spruill, luchador profesional con seudónimo "Shannon";
 Shannon Stewart, modelo estadounidense;
 Shannon Stewart, beisbolista estadounidense;
 Shannon Stewart, playmate estadounidense;
 Shannon Wright, cantante estadounidense;

Ciencias 

 Número de Shannon, estimación de la complejidad del árbol de juego del ajedrez;
 Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon;
 Teorema de Shannon-Hartley, en la Teoría de la Información;
 Índice de Shannon-Wiener de Biodiversidad;
 El bit, unidad de información, es también conocido como un shannon en homenaje al mencionado Claude E. Shannon;
 Claude E. Shannon Award, premio para reconocer las contribuciones realizadas en el campo de la teoría de la información;

Misceláneo 

 Shannon, antiguo constructor de Fórmula 1.